Laban peut désigner :

Patronyme 

 Laban, personnage biblique ;
 Ahmad Abu Laban (1946-2007), représentant de l'Organisation islamique du Danemark ;
 André Laban (1928-2018), peintre français, membre de l'équipe Cousteau ;
 Maurice Laban (1914-1956), membre français du Parti communiste algérien ;
 Rudolf Laban (1879-1958), danseur, chorégraphe, pédagogue et théoricien de la danse hongrois ;
 Vincent Laban (né en 1984), footballeur chypriote d'origine française.

Prénom 
 Laban Rotich (né en 1969), athlète kényan.

Autres 

 Laban Centre, centre de danse fondé par Rudolf Laban en 1948 ;
 La notation Laban, système de notation du mouvement créé par Rudolf Laban en 1928.
 Laban, le petit fantôme (Lilla spöket Laban), livres pour enfants et films d'animation suédois